Шарик Михайло ( 24 жовтня 1901 — † 20 жовтня 1979 ) — письменник-мемуарист, громадський діяч.

 Шарик (художник) — анонімний стріт-арт ерний художник із Сімферополя.